Мариа́н Спыхальский (, подпольный псевдоним — Марек; ) — польский военный и государственный деятель, маршал Польши.

Довоенный период 
Родился в Лодзи, бывшей тогда уездным городом в Петроковской губернии Российской империи, в многодетной семье рабочего лодзинской фабрики Юзефа Спыхальского, являвшегося членом партии ППС — революционная фракция, и Францишки Лешкевич.

С 1929 года член Союза независимой социалистической молодёжи «Жизнь». В 1931 году окончил Варшавский политехнический институт и в том же году вступил в Коммунистическую партию Польши. Много работал архитектором в Варшаве и в Познани, по его проектам построены здания нескольких школ и гимназий, здание военного суда в Варшаве, церковь на одном из варшавских кладбищ. В 1937 году получил Гран-При на международной выставке в Париже. С 1935 года — генеральный директор Департамента общественных зданий Варшавы.

Вторая мировая война 
После оккупации нацистской Германией территории Польши активно включился в Движение Сопротивления в составе коммунистического крыла. Будучи давним и близким соратником Владислава Гомулки, стал одним из крупных подпольных коммунистических руководителей в Варшаве. В 1942 году — один из создателей Гвардии Людовой, в январе 1944 года переформированной в Армию Людову. С января по сентябрь 1942 года был первым военным руководителем Гвардии Людовой. С января 1944 года — заместитель начальника Главного штаба Армии Людовой, начальник управления информации в Главном штабе.

В июле 1944 года вышел на территорию, освобождённую Красной Армией и назначен начальником Главного штаба Войска Польского. Однако поскольку Спыхальский не имел военного образования и опыта боевых действий, он не мог принести значительной пользы на этом посту, когда основной задачей Войска Польского стали не партизанские операции, а широкомасштабные боевые действия по освобождению страны. В сентябре 1944 года перемещён на пост мэра Варшавы (фактически до января 1945 года его полномочия распространялись только на освобождённую советскими войсками правобережную часть города — Прагу).

Первое послевоенное время и арест 
Первый послевоенный президент Варшавы.
С 1945 года — член Центрального Комитета и член Политбюро ЦК Польской рабочей партии, а также заместитель Министра обороны Польши по политической работе. В 1948 году при создании Польской объединённой рабочей партии избран членом её Центрального Комитета и членом Политбюро.

Стал одной из жертв борьбы за лидерство в Польше между Владиславом Гомулкой и Болеславом Берутом, окончившейся победой последнего. Сначала в апреле 1949 года перемещён на менее значимый пост Министра восстановления и строительства Польши. Уже в ноябре того же года на Пленуме ЦК ПОРП обвинён в националистическом уклоне, неподчинении линии партии, выведен из Политбюро и отправлен на работу архитектором в городское управление Вроцлава.

В мае 1950 года арестован, вскоре арестовали и Владислава Гомулку. В заключении подвергался пыткам на допросах у генерала Ромковского, признал себя виновным во многих преступлениях (шпионаж в пользу Англии, национализм, правый уклон). Однако вскоре после смерти И. В. Сталина, ареста Л. П. Берии и негласного осуждения практики репрессий в СССР, Б. Берут отказался от идеи судебного процесса над Гомулкой, Спыхальским и другими арестованными по их делу. В то же время он не мог их освободить из заключения без ущерба для своего авторитета, поскольку его личная роль в их аресте была хорошо известна. Спыхальский продолжал оставаться в заключении без суда, хотя допросы и пытки были прекращены, а условия содержания улучшились.

Реабилитация и работа на высших постах 

Через несколько дней после смерти Б. Берута в марте 1956 года Спыхальский был освобождён и полностью реабилитирован, а также восстановлен в воинском звании. В октябре того же года его старый друг Владислав Гомулка пришёл к власти и стал первым секретарём ЦК ПОРП. Спыхальский немедленно был введён в состав ЦК ПОРП и в Политбюро ЦК ПОРП, назначен заместителем Министра обороны Польши — начальником Главного политического управления Войска Польского. Через месяц, в ноябре 1956 года по категорическому требованию Гомулки из Польши был отозван министр — маршал Польши и Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский, и Спыхальский был назначен на пост Министра обороны. 

7 октября 1963 года он был произведен в маршалы Польши (последний, кому было присвоено это звание).

Во время Польского политического кризиса 1968 года Спыхальский в апреле 1968 года был освобожден с поста министра и назначен Председателем Государственного Совета Польши (высший исполнительный пост в государстве). В 1970 году Гомулка был отстранён от власти и уже в декабре М. Спыхальский освобождён с поста председателя Государственного Совета, выведен из Политбюро ЦК ПОРП, а в 1971 году и из состава ЦК.

Будучи отправленным на пенсию, состоял в руководстве некоторых общественных организаций, приглашался на торжественные мероприятия. Скончался 7 июня 1980 года в Варшаве. Похоронен с высшими государственными почестями на кладбище Воинское Повонзки.

Родной брат Юзеф Спыхальский до 1939 года служил офицером в Войске Польском, покинул страну после оккупации Германией в 1939 году. В 1942 году заброшен в Польшу из Лондона и принял активное участие в деятельности Армии крайовой. При попытке ареста агентами гестапо оказал сопротивление и погиб в перестрелке.

Награды

Награды Польши 
 Командор со Звездой ордена Возрождения Польши
 Орден Строителей Народной Польши (1961)
 Кавалер ордена «За воинскую доблесть» («Virtuti Militari»)
 Орден «Знамя Труда» I класса
 Орден «Крест Грюнвальда» III класса
 Партизанский крест (1946)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945»
 Медаль «За Одру, Ниссу, Балтик»
 Медаль «Победы и Свободы»
 Медаль «За участие в боях за Берлин»
 Медаль «Вооружённые силы на службе Родине» трёх степеней
 Медаль «10-летие Народной Польши»
 Медаль «За заслуги при защите страны»

Иностранные награды 
 Орден Ленина (СССР, 1968)
 Великий Крест ордена Короны (Бельгия)
 Большой Крест ордена Белой розы Финляндии
 Орден Югославского флага (Югославия)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (СССР)
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (СССР)
 Медали иных государств

Воинские звания 
 Генерал бригады (февраль 1945)
 Генерал дивизии (июнь 1945)
 Генерал брони (1957)
 Маршал Польши (7 октября 1963 года, минуя звание генерала армии)

Сочинения 
 Спыхальский М. О польско-советском боевом содружестве. // Военно-исторический журнал. — 1960. — № 1. — С.29-50.

Примечания

Литература 
 Залесский К. А. Кто был кто во Второй мировой войне. Союзники СССР. — М.: АСТ, 2004. — 702 с. — ISBN 5-17-025106-8. — С.496-497.
 Janusz Królikowski: Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990 t. III: M–S, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, s. 495–501 ​ISBN 978-83-7611-712-6​
 Marian Spychalski: Warszawa architekta: wspomnienia pierwszego powojennego prezydenta stolicy. Warszawa: Bellona, 2015. ISBN 978-83-11-13416-4. OCLC 914277560
 Wróbel, Piotr (1998). Spychalski, Marian. Historical Dictionary of Poland, 1945-1996. Westport, Connecticut: Greenwood Press. pp. 286–287. ISBN 978-0-313-29772-4.

Члены Политбюро ЦК ПОРП
Участники польского Сопротивления
Военачальники Второй мировой войны
Министры обороны Польши
Похороненные на кладбище Воинские Повонзки
Маршалы Польши
Репрессированные в ПНР (1944—1989)
Председатели Государственного совета ПНР
Члены Крайовой Рады Народовой
Депутаты Законодательного сейма (1947—1952)
Члены Польского комитета национального освобождения
Президенты Варшавы
Заместители министров Польши